Lubuk Jering (Air Hitam), een plaats in Indonesië
Lubuk Jering (Sungai Mandau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing